PEEK peut désigner :
 une matière plastique thermostable très chère, le polyétheréthercétone ;
 l’instruction PEEK disponible dans certaines versions du langage de programmation BASIC, permettant de récupérer directement le contenu d'une zone mémoire (l’instruction inverse est POKE permettant d'écrire dans une zone mémoire). Voir aussi la liste des mots-clés du BASIC Microsoft ou .